La saison 1989-1990 du Championnat d'Iran de football est la neuvième édition du championnat national de première division iranienne. Vingt-deux clubs iraniens prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont réparties en deux poules, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de cette première phase, les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour la phase finale pour le titre.

C'est le club d'Esteghlal Teheran (anciennement connu sous le nom de Taj Téhéran) qui remporte le titre après avoir battu en finale le Persepolis FC. C'est le  de champion d'Iran de l'histoire du club, qui manque le doublé en s'inclinant en finale de la Coupe d'Iran face au Malavan F.C..

Les clubs participants

Compétition

Première phase 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Groupe A 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Phase finale

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Iran de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Iran de football
Iran
Iran
1989 en Iran
1990 en Iran